Américo Durão
Durão Barroso
Diamantino Durão
Santa Rita Durão
Raul Durão
Rita Durão
Albano Augusto de Portugal Durão
Nuno Durão
Joaquim Durão
Joaquim Ferreira Durão
Carlos Honório de Gouveia Durão
Desambiguações de sobrenomes